Dit is een overzicht van de beste junioren schaatssters op de kleine vierkamp vrouwen.

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatsster junior als zij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Vrouwen (junioren) kleine vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Vrouwen (junioren) kleine vierkamp buitenbaan

Vrouwen (junioren) kleine vierkamp laaglandbaan-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords kleine vierkamp vrouwen (junioren)

Schaatslijsten